Le terme Coat ou Coats peut se référer à :

Personnes 
Cindy Coat (née en 1995), céiste française.

 Claude Coats (né le  à San Francisco, Californie - mort le , Los Angeles), est un artiste américain, connu pour ses activités de dessinateur de décors et d'imagineer au sein des Studios Disney.

 Daniel Ray Coats (dit Dan), né le , est un homme politique américain membre du Parti républicain. Sénateur de l'Indiana de 1989 à 1999, il est réélu à son ancien siège en 2010.
 Michael Lloyd Coats dit Mike Coats est un astronaute américain né le .
 Pierre Tal Coat, pseudonyme de Pierre Jacob, né le  à Clohars-Carnoët, mort le , est un peintre, graveur et illustrateur français de l'École de Paris.

Toponymes 

 Château de Coat-an-Noz est situé au sud de la commune de Belle-Isle-en-Terre, dans le département des Côtes-d'Armor, à proximité de Loc-Envel dans la forêt de Coat-an-Noz.
 Coat-Méal [kwat meal] (en breton : Koz-Meal) est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.
 Île Coats (en inuktitut : Akpatordjuark) est une île du Canada, située à l'extrémité nord de la baie d'Hudson dans la région de Kivalliq au Nunavut.
 Rivière Coats est un affluent de la rive droite de la Grande rivière de la Baleine, laquelle se déverse sur la rive est de la baie d'Hudson, dans le Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Terre de Coats (Coats Land), une région de l'Antarctique qui se trouve à l'ouest de la terre de la Reine-Maud et forme la rive est de la mer de Weddell.

Autres 

 Maladie de Coats est une maladie reliée à la vision.
 Coats Facula est une zone brillante sur Titan, satellite naturel de Saturne.
 Observatoire Coats (Coats Observatory) est l'un des quatre observatoires astronomiques publics du Royaume-Uni.
 Duffel-coat (ou duffle-coat) tient son nom du matériau utilisé pour sa confection, le duffle, une sorte de laine très épaisse.
 Trench-coat est un manteau imperméable généralement descendant jusqu'aux mollets.

Voir aussi 

 , un patronyme de famille.
 , un patronyme de famille.

Homonymie de patronyme